Burg Broich steht für folgende Bauten:
 Burg Broich (Troisdorf), in Troisdorf-Spich
 Schloss Broich, im gleichnamigen Stadtteil Broich in Mülheim an der Ruhr gelegene Schloss

Siehe auch:
 Haus Broich